MOS 6510
MOS Technology
MOS Technology 6507
MOS 6502
MOS Technology SID
MOS 6522
MOSFET, MOS-FET, MOS FET
MOS 6507
 mos, kratica za Maya Samo jezik, mòoré
 mos, sjevernoaslijski jezici
 kratica za tranzistor MOS (eng. Metal Oxide Semiconductor)
 Mos Def
 MOS Vola, odbojakški klub iz Varšave 
 Muslimanske oružane snage, oružane snage Muslimana iz BiH